Mühlbach kan syfta på:

Personer
Luise Mühlbach (1814–1873), en tysk romanförfattarinna

Geografi

Italien 

 Mühlbach, Sydtyrolen, ort och kommun,

Tjeckien 

 Thaya-Mühlbach, vattendrag, Södra Mähren,

Österrike 

 Mühlbach (Saalach), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar